Beneath the Sea – cortometraggio del 1915 diretto da Wilbert Melville
Beneath the Sea – documentario del 1936 prodotto dalla B.F. Zeidman Productions Ltd. 
Oceano (Below the Sea o  Beneath the Sea) – film del 1933 diretto da Albert Rogell